De Wolkenkrabber, een voormalig homocafé in Utrecht
 De Wolkenkrabber, officieuze naam van het 12-verdiepingenhuis in Amsterdam